DMI est un sigle signifiant :
 Danmarks Meteorologiske Institut, l'institut météorologique danois ;
 De Molay Investisseur, un holding capitalistique française ;
 Desktop Management Interface, en informatique, une interface par couche d'abstraction entre les périphériques et les logiciels ;
 Direct Media Interface, le lien entre le northbridge et le southbridge sur un chipset Intel ;
 Directional Movement Index, un indicateur boursier ;
 dispositif médical implantable, un dispositif médical implanté en totalité ou en partie dans le corps du patient ;
 dispositif mobile interactif, un dispositif permettant de rendre interactive une surface de projection, la transformant ainsi en tableau blanc interactif ;
 dose minimale infectante, en médecine, la dose minimale d'agents pathogènes permettant la contamination et le développement de la maladie ;
 dossier médical informatisé, la version informatisée du dossier médical global ;
 Driver-Machine Interface, un dispositif ferroviaire permettant au conducteur de s'interfacer avec le train ;
Dzyaloshinskii–Moriya interaction, en magnétisme, interaction entre des spins-magnétiques voisins : voir échange anti-symmétrique (en anglais).